Voigtländer steht für:

 Voigtländer, deutscher Optikhersteller
 R. Voigtländer, deutscher Verlag

Voigtländer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Voigtländer (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Dieter Voigtländer (* 1943), deutscher Radsportler
 Dietrich Voigtländer (* 1958), deutscher Bankmanager
 Edith von Voigtländer (1892–1978), deutsche Violinistin
 Else Voigtländer (1882–1946), deutsche Psychoanalytikerin und Anstaltsleiterin
 Emil Voigtländer-Tetzner (1851–1908), deutscher Maler
 Eva-Maria Voigtländer (* 1958), deutsche Dramaturgin
 Friedrich-Wilhelm von Voigtländer (1846–1924), deutscher Optiker, Fabrikant und Kommerzienrat
 Gabriel Voigtländer (um 1596–1643), deutscher Trompeter und Liederdichter
 Gerhard Voigtländer (1912–2003), deutscher Pflanzenbau- und Grünlandwissenschaftler
 Hanns-Dieter Voigtländer (* 1930), deutscher Altphilologe und Philosophiehistoriker
 Hans-Jürgen Voigtländer (* 1944), deutscher Amateur-Boxer
 Jacques Voigtländer (* 1948), deutscher Politiker (SPD)

 Karl Voigtländer (1827–1858), deutscher Komponist
 Karl Friedrich Voigtländer (1815–1890), deutscher Veterinärmediziner
 Kerstin Voigtländer, deutsche Handballtrainerin und ehemalige Handballspielerin
 Lothar Voigtländer (* 1943), deutscher Komponist
 Michael Voigtländer (* 1975), deutscher Ökonom
 Nikol Voigtländer  (* 1940), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenbildner
 Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer (1812–1878), deutsch-österreichischer Optiker, Fabrikant und Kommerzienrat
 Rudolf von Voigtländer (1854–?), deutscher Maler
 Walter Voigtländer (1904–?), deutscher Pädagoge

Siehe auch:

 Vogtländer
 Voigtlaender
 Voigtlander